Příjmení Staniszewski nosí více významných osobností:

 Józef Staniszewski (1870–1953) – rakouský politik polské národnosti z Haliče
 Michał Staniszewski (* 1973) – polský vodní slalomář, kanoista
 Walenty Staniszewski (1859–1920) – rakouský politik polské národnosti z Haliče